L'illa del doctor Moreau, novel·la de ciència-ficció escrita el 1896 per H.G. Wells.
 L'illa del Dr. Moreau (pel·lícula de 1977), dirigida per Don Taylor i protagonitzada per Burt Lancaster i Michael York.
 L'illa del Dr. Moreau (pel·lícula de 1996), dirigida per John Frankenheimer i protagonitzada per Marlon Brando i Val Kilmer.